Unter Cedro (spanisch für „Zeder“) versteht man

 die Baumart Westindische Zedrele (Cedrela odorata), die auch „Spanische Zeder“ genannt wird
 Cedrat (Citrus medica) oder Zitronatzitrone, eine Zitrusfrucht

Gemeinden in Brasilien:
 Cedro (Ceará)
 Cedro (Pernambuco)
 Cedro de São João
 Cedro do Abaeté

Siehe auch:
 Cedros